NGC 4922 est une paire de galaxies spirales située dans la constellation de la Chevelure de Bérénice. La vitesse de la paire par rapport au fond diffus cosmologique est de , ce qui correspond à une distance de Hubble de . NGC 4922 a été découverte par l'astronome prussien Heinrich Louis d'Arrest en 1865. 

La galaxie au sud de la paire est PGC 44896 et la galaxie au nord est PGC 86794. La base de données NASA/IPAC reproduit les mêmes renseignements pour les requêtes NGC 4922 ou PGC 44896. Pour obtenir les données de chacune des galaxies de la paire, il faut utiliser les désignations NGC 4922 NED01 pour PGC 44896 et NGC 4922 NED02 pour PGC 86794. Les données qui apparaissent lorsqu'on utilise la désignation NGC 4992 comme requête sont différentes, probablement une moyenne pour la paire. Aussi, lorsqu'il y a deux données dans l'encadré de droite, celle concernant PGC 44896 apparaît en premier et lorsqu'il n'y a qu'une seule données, c'est celle de NGC 4922, la paire de galaxie.

PGC 44896 
Il s'agit d'une vaste galaxie spirale (Sb) à noyau passif (passive nucleus PAS).  C'est aussi une galaxie active de type Seyfert 2. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de , ce qui correspond à une distance de Hubble de . Son diamètre est égal à .

À ce jour, deux mesures non basées sur le décalage vers le rouge (redshift) donnent une distance de , ce qui est à l'intérieur des valeurs de la distance de Hubble.

PGC 86794 
Il s'agit d'une galaxie spirale (S) qui présente des régions d'hydrogène ionisé. C'est une galaxie LINER, c'est-à-dire une galaxie dont le noyau présente un spectre d'émission caractérisé par de larges raies d'atomes faiblement ionisés. De plus, c'est une galaxie active de type Seyfert 1 et 2. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de , ce qui correspond à une distance de Hubble de . Son diamètre est égal à .

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du New General Catalogue

Liens externes 

 NGC 4922 sur le site du professeur C. Seligman

4922
Constellation de la Chevelure de Bérénice
Galaxie spirale
Amas de la Chevelure de Bérénice
Galaxie lumineuse en infrarouge
Galaxie active
Galaxie de Seyfert
Galaxie LINER
Objet céleste découvert en 1865
Objet céleste découvert par Heinrich Louis d'Arrest